Die Saison 1990/91 der NOFV-Liga war die letzte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse der DDR. Da im Laufe der Saison die Wiedervereinigung vollzogen wurde und der Deutsche Fußball-Verband der DDR dem Deutschen Fußball-Bund beitrat, diente der neu gegründete Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) als offizieller Namensgeber für die einstige DDR-Liga. Den Staffelsieg sicherten sich der 1. FC Union Berlin (Staffel A) und der FSV Zwickau (Staffel B), der die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga bedeutete.


Modus 
Gespielt wurde in zwei Staffeln zu je 16 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und Absteiger ermittelt. Die übrigen Mannschaften wurden zur Saison 1991/92 zusammen mit den qualifizierten Mannschaften der Amateur-Oberliga Berlin in die Oberliga Nordost als nunmehr drittklassige Liga eingegliedert.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 225 Spielen kamen 129.440 Zuschauer ( 575 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 4.100 FV Fortschritt Bischofswerda – 1. FC Union Berlin (29. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 30 SV Hafen Rostock 61 – FC Stahl Hennigsdorf (7. Sp.)

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 238 Spielen kamen 178.196 Zuschauer ( 749 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 11.000 FSV Zwickau – FC Wismut Aue (31. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 50 SV Germania Ilmenau – FSV Wismut Gera (13. Sp.)
 50 SV Germania Ilmenau – FC Stahl Riesa (15. Sp.)

Staffelsieger

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 
Statistiken zur Aufstiegsrunde sind unter DDR-Fußball-Oberliga 1990/91 einzusehen.

Literatur 
 
 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks

Siehe auch 
 FDGB-Pokal (NOFV-Pokal) 1990/91

1990/91
Fußballsaison 1990/91